Brasiliens fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Brasilien og administreres af Brasiliens fodboldforbund (CBF). Holdet er historisk et af de mest succesrige i verden. Det har deltaget ved samtlige VM-slutrunder og har i alt vundet  fem gange (1958, 1962, 1970, 1994 og 2002).

Galleri

Turneringsoversigt

Verdensmesterskabet

Copa América

Confederations Cup

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldlandshold i Sydamerika
Landshold